Влади́мир Крыжано́вский:
 Крыжановский, Владимир Александрович (1905—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Крыжановский, Владимир Васильевич (ум. 1920) — русский генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Крыжановский, Владимир Ильич (1881—1947) — минералог, заведующий минералогическим музеем ЛИГЕМ АН СССР.
 Крыжановский, Владимир Николаевич (1868—1932) — российский иммунолог и бактериолог.
 Крыжановский, Владимир Петрович (род. 1940) — украинский политик, народный депутат Украины.